Sena poate denumi:

Sena Seine un râu din Franța, după care au fost denumite departamentele
Seine-Maritime (fost Seine-Inférieure);
Seine-et-Marne;
Hauts-de-Seine;
Seine-Saint-Denis;
Seine (departament existent între 1790 și 1968;
Seine-et-Oise (departament existent între 1790 și 1968;
Sena (Mozambic) un oraș din Mozambic, Africa
Sena (Amphoe) o provincie din Thailanda
Sena Madureira  un oraș în statul Acre din Brazilia
Sena (Spania) un sat din Spania